Garci Fernández Manrique puede referirse a:

 Garci I Fernández Manrique de Lara, III señor de Amusco y el primero en llevar este nombre.
 Garci II Fernández Manrique de Lara, V  señor de Amusco.
 Garci III Fernández Manrique de Lara (m. 1362), hijo del anterior contrajo matrimonio con Isabel Enríquez y Haro, hija de Enrique Enríquez el Mozo.
 Garci IV Fernández Manrique de Lara (m. 1436), hijo del anterior, I conde de Castañeda, casado con Aldonza de Castilla. 
 Garci V Fernández Manrique de Lara (c.1440-1506), III conde de Castañeda y I marqués de Aguilar de Campoo, hijo de Juan Fernández Manrique, II conde de Castañeda, y de Catalina Enríquez de Ribera.
 García Fernández Manrique (m.1546), III conde de Osorno, hijo de Pedro Fernández Manrique y Teresa de Toledo.